Bahmer steht für:

 Bahmer (Taufkirchen), ein Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Bahmer ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Bahmer (* 1971), deutsche Regisseurin